Теорема Крылова — Боголюбова —  утверждает существование инвариантных мер у «хороших» отображений, определённых на «хороших» пространствах. 
Существуют две вариации теоремы, для динамических систем и для марковских процессов

Теорема доказана математиком Н. М. Крыловым и физиком-теоретиком, математиком Н. Н. Боголюбовым. (переиздано в).

Динамическая формулировка 
Пусть  — непрерывное отображение метрического компакта  в себя. Тогда на  существует хотя бы одна -инвариантная мера , которая может быть выбрана таким образом, что она будет неразложимой, или эргодической.

Замечания 
 Условие -инвариантности, , означает, что мера прообраза любого борелевского множества равна мере этого множества,
 
 при этом в случае необратимого отображения  мера  не обязана равняться мере .
 Например, мера Лебега инвариантна для удвоения окружности , однако мера дуги  не равна мере её образа, дуги .

Доказательство 
Доказательство теоремы опирается на так называемую процедуру Крылова — Боголюбова — процедуру выделения сходящейся подпоследовательности из последовательности временных средних произвольной начальной меры.

А именно, берётся произвольная начальная мера , и рассматривается последовательность её временных средних:
 
Временные средние являются всё более и более -инвариантными:
 
Поэтому предел любой сходящейся подпоследовательности последовательности временных средних является инвариантной мерой для отображения . Но пространство вероятностных мер на метрическом компакте  компактно (в смысле *-слабой топологии), поэтому по меньшей мере одна точка накопления у последовательности  найдётся — что и завершает доказательство.

Замечания 
 В случае, если в качестве меры  берётся мера Дирака (сосредоточенная в типичной начальной точке) или мера Лебега, сходимость последовательности  соответствует существованию меры Синая — Рюэлля — Боуэна.

Формулировка для марковских процессов 
Пусть X — польское пространство и пусть (Pt) — семейство вероятностей перехода некоторой однородной марковской полугруппы на X, то есть
 

Если существует , для которого семейство вероятностных мер { Pt(x, ·) | t > 0 } uniformly tight и полугруппа (Pt) удовлетворяет Feller property, то существует по крайней мере одна инвариантная мера для (Pt), то есть такая вероятностная мера μ на X, что

Вариации и обобщения 
Точно такие же рассуждения, только связанные с усреднением по последовательности Фёльнера, позволяют доказать, что для любого непрерывного действия аменабельной группы на метрическом компакте найдётся инвариантная относительно этого действия мера.

Ссылки

Литература 
 

Крылова — Боголюбова
Динамические системы
Случайные процессы